Рабдови́русы () — семейство вирусов, содержащих одноцепочечную линейную (-)РНК. Вызывают инфекционные заболевания у позвоночных, беспозвоночных и растений. Вирусы, поражающие животных, пулевидны, а растения — бациловидны. Длина вирусных частиц от 130 до 380 нм.

Классификация 
По данным Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV), на март 2019 года в семейство включают 30 родов:

  — 6 видов
  — 2
  — 9
  — 4
  — 2
  — 6
  — 3
  — 4
  — 23
  — 5
  — 8
  — 1
  — 16
  — 16
  — 1
  — 17
  — 1
  — 4
  — 5
  — 3
  — 4
  — 7
  — 2
  — 8
  — 6
  — 7
  — 3
  — 1
  — 16
  — 1

Предыдущий состав семейства по состоянию на 2017 год:

 Almendravirus (5 видов)
 Curiovirus (4 вида)
 Cytorhabdovirus (11 видов, вирусы растений)
 Dichorhavirus (2 вида)
  (8 видов, вирусы позвоночных)
 
 Hapavirus (15 видов)
 Ledantevirus (14 видов)
  (14 видов, вирусы позвоночных)
 
  (4 вида, вирусы рыб)
 Nucleorhabdovirus (10 видов, вирусы растений)
 Perhabdovirus (3 вида)
 Sigmavirus (7 видов)
 Sprivivirus (2 вида)
 Sripuvirus (5 видов)
 Tibrovirus (2 вида)
 Tupavirus (2 вида)
 Varicosavirus (1 вид)
  (9 видов, вирусы позвоночных, в том числе вызывающие везикулярный стоматит)
 1 вид, для которого род не определён
 Moussa virus

В 2016 году всем видам семейства, включённым в роды, изменили научное название для устранения возможной путаницы между названиями рода и вида.

Рабдовирусные инфекции 
 Бешенство
 Стоматит

Примечания 

Mononegavirales
Семейства вирусов